Bonifacius Cornelis de Jonge (1834-1907), president van de Haagse arrondissementsrechtbank en later raadsheer bij de Hoge Raad
Bonifacius Cornelis de Jonge (1875-1958), minister van Oorlog en gouverneur-generaal van Nederlands-Indië